Оба основных семантических значения термина тракта́т в русском языке восходят к  — «подвергнутый рассмотрению». Заимствование происходило в разное время и разными путями (и непосредственно из латыни, и через европейские языки), в результате чего сформировались две основных группы значений:
 Трактат — одна из литературных форм, соответствующих научному либо богословскому сочинению, содержащему обсуждение какого-либо вопроса в форме рассуждения (часто полемически заострённого), ставящего своей целью изложить принципиальный подход к предмету.
 Трактат (дипломатия) — в системе категорий международного права и истории дипломатических отношений России — одна из разновидностей соглашений (собирательное знач.: convention), наряду с договором, соглашением (accord, arrangement), конвенцией (convention), декларацией (declaration), нотой (, ), пактом (pact), протоколом (protocol) и т. д.
 Тракта (тесто) (также трактат, ) было своего рода вытянутым или раскатанным тестом в римской и греческой кухнях.

Примечания